DVS ist eine Abkürzung für:
 Deutsche Stiftung für Verbrechensverhütung und Straffälligenhilfe
 DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.
 Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft e. V.
 Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen
 Deutsche Verkehrsfliegerschule, Tarnorganisation der deutschen Luftwaffe zur Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus
 Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
 Deutsche Verrechnungsstelle AG
 Digital Vinyl System
 Dresdner Verkehrsservicegesellschaft mbH, ein Tochterunternehmen der Dresdner Verkehrsbetriebe
 Deutsche Volksgruppe Südtirol, ehemalige NS-Organisation in Südtirol
 Dynamic Vapor Sorption, Dynamische Wasserdampfsorption, ein Messverfahren um die Absorption von Wasserdampf an Pulverpartikeln zu untersuchen
 Digitale Verwaltung Schweiz

Abkürzung